Czosnów peut désigner :

Toponymie

 Czosnów est une gmina dans la Voïvodie de Mazovie
 Czosnów est un village, chef-lieu de la gmina de même nom